Ilha das Palmas kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Ilha das Palmas (ö i Brasilien, Paraná), 
 Ilha das Palmas (ö i São Paulo), 

Robotskapade Brasilienförgreningar